«Голоса» — российский остросоциальный роман Холодова Олега
 «Голоса» — студийный альбом свердловской рок-группы «Апрельский марш»
 «Голоса» () — французский короткометражный документальный фильм 1968 года, режиссёр Ричард Мордаунт
 «Голоса» () — британский фильм ужасов 1973 года, режиссёр Кевин Билингтон
 «Голоса» () — польский фильм-драма 1980 года, режиссёр Януш Киёвский
 «Голоса» () — американский телефильм 1990 года, режиссёр Лэмонт Джонсон
 «Голоса» — российский фильм-биография 1997 года, режиссёр Андрей Осипов
 «Голоса» () — британская трагикомедия 2000 года, режиссёр Саймон Селлан Джоунс
 «Голоса» () — итальянский триллер 2000 года, режиссёр Франко Джиральди
 «Голоса» () — американский триллер 2000 года, режиссёр Дэн Маккормак
 «Голоса» () — корейский фильм ужасов 2007 года, режиссёр Ки-хван О
 «Голоса» — российский документальный фильм 2013 года, режиссёр Сергей Нурмамед
 «Голоса» () — комедия 2014 года, режиссёр Маржан Сатрапи
 «Голоса» () — российский детективный телесериал 2010 года, режиссёр Нана Джорджадзе
 Голоса — слуховые галлюцинации

См. также